Amerikai Egyesült Államok
Jacinto (Kalifornia)
Jacinto (Mississippi)
Jacinto (Nebraska)